Tomàs Mallol i Deulofeu (1923 - 2013), promotor i director de cinema català.
 Francesc Deulofeu i Fontanillas (n.1960), polític català.
 Gerard Deulofeu i Lázaro (n.1994), futbolista català.
 Joan Deulofeu i Arquer (1899 - 1948), enginyer i polític badaloní.
 Albert Roig i Deulofeu (n.1945) arqueòleg i historiador medievalista català.
 Ramir Deulofeu i Quintana (1889 – 1966), polític català.
 Alexandre Deulofeu i Torres (1903 - 1978), polític i filòsof de la història català.
 Narcisa Oliver i Deulofeu (1948 - 1995) poetessa i activista cultural catalana.
 Josep Vellvehí i Deulofeu (1926 – 2002) pagès català.